Никола Христов Лимончев е български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Роден е през 1869 година в Охрид, Османската империя. Брат е на Иван Лимончев. Завършва в 1891 година с шестия випуск Солунската българска мъжка гимназия. и Софийския университет през 1895 година. Работи като учител и развива театрална дейност. Преподава във Велешкото българско училище. Влиза във ВМОРО и става сподвижник на Гоце Делчев.

При избухването на Балканската война в 1912 година е доброволец в Македоно-одринското опълчение, в 1 рота на 9 велешка дружина.

Умира през 1958 година в София.

Родословие

Бележки 

Родени в Охрид
Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Починали в София
Български просветни дейци от Македония
Шести випуск на Солунската българска мъжка гимназия
Учители в Солунската българска мъжка гимназия
Български имигранти от Македония в София
Македоно-одрински опълченци
Възпитаници на Софийския университет